Деревинский — фамилия. Известные носители:

 Деревинский, Алексей Олегович (род. 1989) — украинский футболист, футбольный судья.
 Деревинский, Олег Михайлович (род. 1966) — советский и украинский футболист, судья.